L'édition féminine 2019 du tournoi de tennis d'Auckland se déroule du  au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Julia Görges d'impose en finale du simple, Eugenie Bouchard et Sofia Kenin celle du double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Suédoise Rebecca Peterson et de la Tchèque Markéta Vondroušová. Elles sont respectivement remplacées par Taylor Townsend et Margarita Gasparyan.

Lauréates 
En simple, l'Allemande Julia Görges conserve son titre (acquis en 2018) en battant en finale la Canadienne Bianca Andreescu (2-6, 7-5, 6-1). Il s'agit de son .

En double, la Canadienne Eugenie Bouchard et l'Américaine Sofia Kenin remporte la finale face à la paire néo-zélando-américaine -Townsend (1-6, 6-1, [10-7]). Il s'agit de leur  respectif et donc ensemble.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Auckland (ATP 2019)
 Tournoi de tennis d'Auckland
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

WTA 2019
Auckland
Sport en Nouvelle-Zélande en 2019
Tennis en janvier 2019